Crețești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Crețești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Crețești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Crețești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Crețești (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov